Wiewiórek (ang. Squirrel Boy) – amerykański serial animowany wyprodukowany w 2006 roku przez Cartoon Network Studios, którego autorem jest Everett Peck. Serial jest emitowany w Polsce od 7 kwietnia 2007 roku na antenie Cartoon Network (odcinki 1-13).

Emisja II serii rozpoczęła się 5 listopada 2007 roku (odcinki 14-26).

Bohaterowie

Główni 
 Antek Johnson (ang. Andy) – właściciel tytułowego wiewiórka. On i Rodney są najlepszymi kumplami choć czasami się kłócą. Jest skautem borsuka, zbiera grzebienie i kamienie w kształcie przekąsek.
 Rodney „Rudy” Wiewiór – jest czerwoną wiewiórką, która jest najaktywniejsza z jego pomysłami. Jego „dziecinne” figle dodają humoru i osobowości do serii. On często opuszcza się kiedy Antek robi całą pracę i lubi drażnić pana Johnsona.
 Robert „Bob” Johnson – jest ojcem Antka. Kolekcjonuje figurki „7 wcieleń klauna”. Nie przepada za Rodneyem. Był trenerem drużyny bejsbolowej. Też był skautem borsuka.
 Leonopolis „Leon” – jest kumplem Rodneya, jest bardziej zaradny od niego i żyje w drzewie na przydomowym podwórku rodziny Johnsonów. Zwykle ogląda filmy o orzechach i wiewiórkach. Był zwierzakiem Oskara i jest niebieski.
 Kaj Finkster (ang. Kay) – jest figlarnym rywalem Antka. Ma papugę, która nazywa się Suchy Mike.
 Suchy Mike (ang. Salty Mike) – jest zieloną papugą. Jego właścicielem jest Kaj Finkster, zwraca się do wszystkich per pan.
 Daria – jest najbardziej uroczą i najpiękniejszą wiewiórką w okolicy. Jest przyjaciółką Rudego. Rodney się w niej podkochuje. Widzimy ją często w czerwonej chuście w białe grochy. Daria interesuje się tematami paranormalnymi. Uwielbia narcyzy i żonkile oraz futrzane zwierzęta, a nawet lubi pływać. Jej największym strachem są samochody z Lunaparku. Jej futro jest żółte.

Drugoplanowi 
 Marta – sąsiadka Johnsonów. Zajmuje się rzeźbieniem w krzewach i jest przeczulona na punkcie swoich prac.
 Lucille Johnson – mama Antka.
 Oskar (ang. Oscar) – jest przyjacielem Antka. Oscar też ma małą siostrę o imieniu Lulu. Rodzice na nic mu nie pozwalają. Chciałby zaprzyjaźnić się z Rodneyem, ale ten nie odwzajemnia tych chęci wobec niego.
 Lulu – młodsza siostra Oskara. Lubi przytulać wiewiórki, które nazywa czerwonymi szczurami.
 Gajowy Gucio – jest leśniczym, zajmuje się też filmami dokumentalnymi. Kiedy tylko się pojawia mówi: „Dzień dobry, jestem gajowy Gucio”.
 Wściekły pies – jest psem sąsiadów który ciągle szczeka ze wściekłości.
 Słodki Dyziu – lodziarz.
 Murray – brat bliźniak wściekłego psa. Gdy jest maltretowany, dzwoni do swojej dziewczyny.
 Muriel – dziewczyna Murraya. Nosi perukę na głowie i szminkę. Używa ogromnego młotka na tych, którzy znęcają się nad Murrayem.

Wersja polska 
Wersja polska: Sun Studio Polska
Udział wzięli:
 Anna Apostolakis – Antek
 Krzysztof Szczerbiński – Rodney „Rudy” Wiewiór
 Cezary Nowak – Bob, ojciec Antka
 Agnieszka Kunikowska – Lucille, mama Antka
 Artur Kaczmarski –
 Lektor,
 Suchy Mike
 Leszek Zduń – Kaj Finkster
 Agata Gawrońska –
 Oskar,
 Mama Oskara
 Wojciech Paszkowski – Leon
 Adam Bauman – Edi
 Janusz Wituch –
 Arek,
 Borys Finkster,
 Słodki Dyziu
 Paweł Szczesny –
 Gajowy Gucio,
 Pan Bomont
 Robert Tondera –
 Tata Oskara,
 Jack Royal,
 Pies Muraj
 Izabela Dąbrowska – Nosenpikiel
 Zbigniew Konopka –
 Butch,
 Matka Butcha
 Marek Robaczewski – Ogromny gadający szczur międzyścienny z Sumatry
 Julia Kołakowska
i inni

Odcinki 
 Serial pojawił się po raz pierwszy w Polsce w Cartoon Network:
 I seria (odcinki 1-13) – 7 kwietnia 2007 roku,
 II seria (odcinki 14-26) – 5 listopada 2007 roku,
 odcinki krótkometrażowe – 14 stycznia 2009 roku.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 logo
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007